

События 
 Консулы Флавий Фелициан и Фабий Титиан.
 Шапур заявляет претензии на некоторые римские провинции. Вторжение персов в Армению. Середина мая — Крещение Константина Евсевием. Запрещение казни на кресте в империи. 22 мая — Смерть Константина Великого в Анкироне, пригороде Никомедии.
 337—340 — Император Рима Константин II, Флавий Клавдий (314—340).
 337—361 — Император Рима Констанций II, Флавий Юлий (317, 7.8-361, 3.11).
 337—350 — Император Рима Констант I, Флавий Юлий (320—350).
 В Константинополе вспыхнул военный мятеж. Гибель племянников Константина и Юлия Констанция, сводного брата Константина. Августы: Константин получает Галлию, Испанию и Британию, а также Константинополь, Констант — Иллирик, Италию, Африку, Далмацию, Фракию, Македонию и Ахайю, Констанций — восточные провинции. С помощью римлян персы вытеснены из Армении. Юлиан и Галл, дети Юлия Констанция, сосланы в Макеллу близ Кесарии Каппадокийской.
 337—352 — Папа св. Юлий I.
 337—339 — Епископ Константинополя Павел I.
 337—338 — Антиепископ Александрии Пист.
 Санатрук совершил поход в Армению.
 Муюн Хуан провозглашает династию Янь. Он принял титул Янь-ван.
 Ши Ху поставил ханом табгачей Ихуая.
 337—338 — Хан табгачей Ихуай (вторично).

Скончались 
 22 мая — римский император Константин Великий.
Далмаций Младший.
Ганнибалиан Младший.

См. также